Volleyball Champions League 2012/13 steht für:

 Volleyball Champions League 2012/13 (Frauen)
 Volleyball Champions League 2012/13 (Männer)